Moskau kan avse:

 Moskau (Dschingis Khan) – sång av den tyska gruppen Dschinghis Khan
 Moskau (Rammstein) – en sång av den tyska gruppen Rammstein
 Vorkommando Moskau – en mindre enhet, inom den nazityska Einsatzgruppe B